Pari kan syfta på:
 PARi (musikgrupp), en svensk afropopduo.
 Desa Pari, en administrativ by i Banten, Indonesien